Georg V av Hannover, född 27 maj 1819 i Berlin, död 12 juni 1878 i Paris, var kung av Hannover och hertig av Braunschweig-Lüneburg från 1851 men förlorade tronen 20 september 1866, då Hannover blev annekterat av Preussen.

Han var också prins av Storbritannien och Irland samt hertig av Cumberland och Teviotdale då han på fädernet var sonson till kung Georg III.

Biografi
Han var son till kung Ernst August och Fredrika av Mecklenburg-Strelitz. Personalunionen mellan Storbritannien och Hannover upphörde efter kung Vilhelm IV:s död då Hannover enligt den saliska lagen inte tillät kvinnlig tronföljd. Fram till att hans kusin på den brittiska tronen, regerande drottningen Viktoria, fick sitt första barn var han närmast arvsberättigad till Storbritanniens tron. 

Georg var sedan barndomen blind på ett öga genom komplikationer av en barnsjukdom och i tonåren miste han också synen på sitt andra öga genom en olyckshändelse 1833. Detta gjorde att hans underskrifter på statsdokument alltid skulle övervakas och verifieras av två vittnen.

Efter sitt trontillträde 1851 återställde han 1855 regeringsformen av år 1840. Kung Georg V var en obönhörlig motståndare till Preussen och avsattes av Bismarck. Han slöt dock 1867 ett avtal med Preussen, enligt vilket han skulle erhålla en gottgörelse på 16 miljoner thaler för att lämna ifrån sig regeringen av Hannover. Uppgörelsen bröts dock 1868. Georg V levde först i närheten av Wien, senare i Frankrike, separerad från sin maka.

Familj
Georg V gifte sig 18 februari 1843, i Hannover med prinsessan (Alexandrine) Marie av Sachsen-Altenburg (1818–1907), äldsta dotter till Josef av Sachsen-Altenburg och hans hustru hertiginnan Amelie av Württemberg.

Barn
 Ernst August, kronprins av Hannover (1845–1923), gift med prinsessan Thyra av Danmark (1853–1933).
 Friederike (1848–1926), gift med friherre Alfons von Pawel-Ramingen.
 Marie (1849–1904)

Noter

Externa länkar 

Huset Hannover
Riddare av Strumpebandsorden
Riddare och kommendör av Kungl. Maj:ts Orden
Mottagare av Serafimerorden
Personer från Berlin
Födda 1819
Avlidna 1878
Män